Pelswick – serial animowany, emitowany obecnie na kanale KidsCo, dawniej Tele 5. Emitowany w roku 2002 w Tele 5, a od 2007 r. w KidsCo. Powstały 2 serie po 13 odcinków, w sumie 26 odcinków. Wersję polską dla KidsCo opracowało TOYA SOUND STUDIOS.

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Tele 5
 I seria – 2002 r.
 KidsCo
 I i II seria – 7 września 2007 r.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Chińskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Programy telewizji CBC
Seriale telewizyjne emitowane od 2000
Seriale telewizyjne zakończone w 2003